D47 oder D 47 steht für:
 HMS Westcott (D47), britischer Zerstörer der Admiralty-W-Klasse
 HMS Delhi (D47), britischer Leichter Kreuzer der Danae-Klasse
 Dálnice 47, geplante tschechische Autobahnstrecke, heute Teil der Dálnice 1
 Državna cesta D47, Nationalstraße in Kroatien
 Osthessisches Bergland, deutsche naturräumliche Haupteinheitengruppe (D47)